Il doppio del Virginia Slims of Kansas 1989 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1989.

Natal'ja Bykova e Svetlana Černeva erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Manon Bollegraf e Lise Gregory hanno battuto in finale 6–2, 7–6 Sandy Collins e Leila Meskhi.

Teste di serie
 Betsy Nagelsen /  Catherine Suire (quarti di finale)
n/a
 Manon Bollegraf /  Lise Gregory (campionesse)
 Ronni Reis /  Paula Smith (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Virginia Slims of Kansas 1989